DeFalla pode ser:
DeFalla, banda de Rock gaúcho;
Manuel de Falla, compositor erudito espanhol.

Desambiguação